Dades de la Temporada 2007-2008 de la UE Sant Andreu.

Partits

Lliga (Tercera) 
 Tercera Divisió, grup 5è: segona posició. Classificat per a la promoció d'ascens a Segona B.

Primera volta

Segona volta

Promoció d'ascens a Segona B

Semifinal

Final 

El Sant Andreu va aconseguir l'ascens a Segona Divisió B.

Referències 

Competicions esportives del 2007 a Catalunya
Competicions futbolístiques del 2007 a Catalunya
Competicions futbolístiques del 2008 a Catalunya
Temporades de la Unió Esportiva Sant Andreu